Lamyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lamyrtjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Lamyrtjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,

Se även
Ladmyrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn